Crown Mountain kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Crown Mountain, Antarktis, berg,

Kanada 

 Crown Mountain, North Vancouver, berg i British Columbia, 
 Crown Mountain, Vancouver Island, berg i British Columbia,